Kuncewiczowie herbu Jelita – polski ród szlachecki
 Kuncewiczowie herbu Łabędź – polski ród szlachecki
 Kuncewiczowie herbu Prawdzic – polski ród szlachecki
 Kuncewiczowie herbu Żnin – polski ród szlachecki